Borea ( ‚Nordwind‘) steht für:
 ein italienisches Flugzeug, siehe Caproni Ca.306
 einen italienischen Luftwaffenverband im Zweiten Weltkrieg, siehe Italienische Luftwaffenverbände im Zweiten Weltkrieg#2. Fliegerdivision „Borea“
 ein Schiff eines italienischen Marineverbands im Zweiten Weltkrieg, siehe Italienische Marineverbände im Zweiten Weltkrieg#Küstenabschnittskommando Tarent
 ein finnisches Passagierschiff, heute unter dem ursprünglichen Namen Bore Museumsschiff, siehe Bore (Schiff, 1960)
 einen französischen Volkstanz, siehe Bourrée
 einen Dresdner Sportverein, siehe SC Borea Dresden

Siehe auch:
 Boreas (Begriffsklärung)
 Boreal